Odessa Holiday Fashion Week — показы круизных коллекций украинских дизайнеров в Одессе. Событие проходит раз в год в летние месяцы.

О проекте 
Проект организован и проводится Ukrainian Fashion Week начиная с 2007 года. Программа Odessa Holiday Fashion Week включает в себя показы коллекций одежды, презентации, арт-проекты и вечеринки. Важной частью Odessa Holiday Fashion Week является проведение финала конкурса молодых дизайнеров «Взгляд в будущее».

Организаторы OHFW позиционируют событие как важный элемент календарного цикла украинской индустрии моды, приглашая к участию в нем популярные бренды дизайнерской одежды и специальных гостей из числа представителей ведущих международной структур сферы дизайна.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Мероприятия, регулярно проводимые с 2007 года
Мода на Украине
Неделя моды
Фестивали моды
Фестивали Одессы
Фестивали, появившиеся в 2007 году
Фестивали Украины